Vaas steht für:

 Vaas, französische Gemeinde in der Region Pays-de-la-Loire

Personen:
 Kurt Vaas (1929–2010), deutscher Fußballspieler
 Rüdiger Vaas (* 1966), deutscher Wissenschaftsjournalist, Redakteur und Autor

Siehe auch:
 Faas
 Waas